Александр Котульский:
 Котульский, Александр Владимирович (1921—1941) — советский поэт (сын В. К. Котульского)
 Котульский, Александр Григорьевич (1886—19??) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.